Horváth József

 Horváth József (1735 k.–1808) római katolikus plébános, fordító
 Horváth József (1737–1785) jezsuita pap, gimnáziumi tanár, hittérítő
 Horváth József (1774–1841) bölcseleti doktor, piarista áldozópap és tanár
 Horváth József (?–1830) színész
 Horváth József (1794–1849) orvos
 Horváth József (1840–?) tanító
 Horváth József (1848–1916) főtanító
 Horváth József (1848–1899) cimbalomművész, főjegyző, lapszerkesztő, árvaszéki elnök
 Horváth József (1852–?) királyi törvényszéki bíró, jogi szakíró
 Horváth József (1852–1913) református főiskolai tanár
 Horváth József (1858–1932) leánynevelő-intézeti igazgató, református főiskolai tanár
 Horváth József (1864–1917) orvos, politikus, országgyűlési képviselő
 Horváth József (1865–1921) főgimnáziumi tanár
 Horváth József (1868–1919) újságíró, országgyűlési képviselő
 Horváth József (1890–1945) hatszoros válogatott labdarúgó (BTC)
 Horváth József (1922) állami díjas szabó
 Horváth József (1924–2004) Kossuth-díjas színész, a Budapesti Katona József Színház alapító tagja
 Horváth József (1926) súlyemelő, edző
 Horváth József (1929) gépészmérnök
 Horváth József (1930) színész, az Újvidéki színház tagja
 Horváth József (1931) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Horváth József (1935) orvos, politikus, országgyűlési képviselő
 Horváth József (1936) Széchenyi-díjas agrármérnök, virológus, az MTA tagja
 Horváth József (1943) a Buddhista Misszió egykori ügyvivője, könyvkiadó
 Horváth József (1944) állami díjas szerelőlakatos
 Horváth József (1946) tekéző, edző
 Horváth József (1947) lovas, lovastusázó
 Horváth József (1947–2022) 157-szeres válogatott kézilabdázó
 Horváth József (1948) Jedlik Ányos-díjas technikus
 Horváth József (1949) 11-szeres válogatott labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Horváth József (1952–1998) költő
 Horváth József (1962) repülőmodellező
 Horváth József (1964) jogász, politikus
 Horváth József (1964) hegedűművész, a 100 Tagú Cigányzenekar tagja
 Horváth József (1964) sakkozó
 Horváth József (1963) vállalkozó

hasonló nevűek
 Horváth József Elek (1784–1835) költő, drámaíró, pedagógus, MTA levelező tagja 
 Horváth Timót József (1788–1844) Szent Benedek-rendi áldozópap és tanár
 M. Horváth József (1945–1999) színész, többek között a Kecskeméti Katona József Színház tagja
 Soproni Horváth József (1891–1961) festő

Jegyzetek